Города Чили — список городов и провинций Чили с населением более 20 000 человек.

 - Население городов дано вместе с населением провинции.

Примечание:

(1992) (2002) Национальный институт статистики INE (веб). 

(2012) (2016) вычисляется (население города) с использованием оценок и прогнозов НИС.

Примечания

Ссылки 
 Города Чили

 
Чили